AEGON International 2011 (kobiety)
 AEGON International 2011 (mężczyźni)